Antonio Sabato – calciatore italiano
 Antonio Sabàto – attore italiano
 Antonio Sabàto Jr. – attore e modello italiano naturalizzato statunitense figlio omonimo del precedente